Сан-Жуан-да-Боа-Виста:

 Сан-Жуан-да-Боа-Виста — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Сан-Жуан-да-Боа-Виста — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.